Бе́тге () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Бетге, Раймунд (род. 1947) — немецкий бобслеист и тренер.
 Бетге, Хайнц (15.11.1919 — 09.5.2001) — немецкий физик, член АН ГДР (1972).
 Бетге, Ханс (1876—1946) — немецкий поэт, переводчик восточной литературы.